Lüttgen ist der Familienname folgender Personen:
 Claus-Peter Lüttgen (* 1927), deutscher Schauspieler bei Bühne und Film
 Hans Heinz Lüttgen (1895 oder 1898–1976), deutscher Architekt, Innenarchitekt und Künstler

Siehe auch:
 Lütgen
 Lüthgen
 Lütken
 Lütcken